Muncie ist die Bezeichnung mehrerer Orte:
 Muncie (Illinois)
 Muncie (Indiana)

Muncie als Teil von Firmierungen:
 Muncie Auto Parts Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Muncie ist der Familienname folgender Personen:

 John Muncie, britischer Kriminologe